Windjammer (1937), een Amerikaanse film uit 1937
 Windjammer (1958), een Amerikaanse documentairefilm uit 1958
 Windjammer (album), een muziekalbum uit 1976 van de Amerikaanse jazztrompettist Freddie Hubbard
 Windjammer (Amerikaanse band), een Amerikaanse band uit de jaren 80
 Windjammer (Nederlandse band), een Nederlandse band uit de jaren 70, gevormd door sessiemuzikanten
 Windjammer (zeilschip), een type zeilschip